Amazing Grace — шестнадцатый студийный альбом американской певицы Джуди Коллинз, выпущенный в 1985 году на лейбле .

Об альбоме 
Это был первый альбом певицы, выпущенный после окончания её двадцатичетырёхлетнего сотрудничества с Elektra Records. Он был записан в 1985 году в Великобритании на студии Olympic Studios и задуман как подарок на Рождество.

Альбом состоит из 16 песен, это один из самых продолжительных альбомов Коллинз. Для альбома она не написала ни одной авторской песни, все композиции на альбоме уже входили в репертуар других артистов и даже стали хитами. Также для альбома была перезаписана «Amazing Grace», которая в 1970 году стала хитом в США и Великобритании.

Пластинка распространялась лейблом Telstar Records в Великобритании, в Канаде — Quality, а в Австралии — Pickwick; В США альбом официально не выпускался. Альбом не стал коммерчески успешным.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джуди Коллинз
Альбомы Telstar Records
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios